Eichel steht für:

 Eichel, die Nussfrucht der Eichen
 Eichel (Heraldik), die Frucht als gemeine Figur in Wappen
 Eichel (Farbe), eine Kartenfarbe
 in der Anatomie das Ende des Penis, siehe Glans penis
 in der Anatomie das Ende der Klitoris, siehe Glans clitoridis
 in der Zoologie der vordere Abschnitt (Prosoma) der Eichelwürmer
 Eichel (Wertheim), Ortsteil des Stadtteils Eichel/Hofgarten, Stadt Wertheim, Baden-Württemberg
 Eichel (Saar), Nebenfluss der Saar in Frankreich

Eichel ist der Familienname folgender Personen:
 Anette von Eichel (* 1971), deutsche Jazzsängerin
 August Friedrich Eichel (1698–1768), preußischer Kabinettsrat und Staatsmann
 Carl Wilhelm Eichel (Karl Wilhelm Eichel; 1812–1874), deutscher Jurist, Kommunalpolitiker, Novellist und Übersetzer
 Christine Eichel (* 1959), deutsche Journalistin
 Eduard Eichel (1880–1956), deutscher Vizeadmiral
 Emanuel Eichel (1717–1782), deutscher Kupferstecher
 Friedrich  von Eichel-Streiber (1876–1943), deutscher Jurist und thüringischer Landespolitiker
 Georg von Eichel (1855–1934), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Günter Eichel (1921–nach 1987), deutscher Autor und Übersetzer
 Hans Eichel (Polizist) (1890–1948), deutscher Polizeidirektor und SA-Führer
 Hans Eichel (* 1941), deutscher Politiker (SPD)
 Hartmut Eichel (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Heinrich von Eichel-Streiber (1878–1953), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Jack Eichel (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Johann Eichel von Rautenkron (1621–1688), deutscher Ethnologe und Rechtswissenschaftler
 Julischka Eichel (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Julius Eichel (1896–1989), US-amerikanischer Pazifist
 Julius von Eichel-Streiber (1820–1905), deutscher Adliger, Stifter und Mäzen
 Kaspar Eichel (* 1942), deutscher Filmschauspieler und Synchronsprecher
 Manfred Eichel (* 1938), deutscher Journalist, Filmemacher und Hochschullehrer
 Wito Eichel (1913–2002), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Eichel (1910–1989), deutscher Sportwissenschaftler

Siehe auch:
 Aichel
 Eichele